PEN pode referir-se a:

 Partido Ecológico Nacional - partido político brasileiro, o atual Patriota
P.E.N. Clube - organização internacional de escritores.
PEN - código monetário ISO 4217 para o Sol novo, unidade monetária (moeda) do Peru.
pen - designação corrente da memória USB (termo inglês utilizado com este sentido apenas em Portugal).

Ver também
 Pena - página de desambiguação.

Desambiguação